Centern kan syfta på:

 Centern – en allmän beteckning för den politiska mitten, se Center (politik)

Finland
 Centern – populärt namn för Centern i Finland

Sverige
 Centern – kortnamn för det svenska Centerpartiet (Sverige)
Centern (partigrupp 1873–1882) – partigrupp i den svenska riksdagens andra kammare 1873–1882
Center-högern – partigrupp i den svenska riksdagens andra kammare 1883–1886
Nya centern (partigrupp 1883–1887) – partigrupp i den svenska riksdagens andra kammare 1883–1887
Första kammarens center – partigrupp i den svenska riksdagens första kammare 1885–1887
Andra kammarens center – partigrupp i den svenska riksdagens andra kammare 1889–1894
Nya centern (partigrupp 1895-1896) – partigrupp i den svenska riksdagens andra kammare 1895–1896
Frihandelsvänliga centern – partigrupp i den svenska riksdagens andra kammare 1895–1897
Centern (valsamverkan) – beteckning på Centerpartiets och Kristen Demokratisk Samlings valsamverkan i riksdagsvalet 1985

Tyskland
Deutsche Zentrumspartei ("Tyska centerpartiet"), ofta bara kallat Zentrum, 1871–1933

Se även 
 Centerpartiet (olika betydelser)